Zomerhitte (boek)
Zomerhitte (film)